

Абрамівка — Київська область, Вишгородський район
 Абрамівка — Полтавська область, Машівський район

():

 Абрамівка — Гомельська область, Лоєвський район
 Абрамівка — Гомельська область, Річицький район

Див. також 
 Абрамовка
 Абрамувка